Грејсвил има више значења:
 Грејсвил (Алабама)
 Грејсвил (Флорида)
 Грејсвил (Минесота)
 Грејсвил (Охајо)
 Грејсвил (Тенеси)